Le terme osselets désigne plusieurs choses :
 Un osselet est un petit os ; en particulier les osselets (de l'oreille) sont les trois petits os qui appartiennent à l'oreille moyenne.
 Les osselets est le nom d'un jeu qui se pratique depuis l'antiquité, utilisant des osselets d'animaux. Les Jojo's en étaient une variante en plastique à collectionner.
 Les  sont de petits éléments calcaires formant l'endosquelette des échinodermes, notamment des étoiles de mer.
 Les osselets sont les loges lignifiées contenant les graines d'un fruit.
 L'expression ancienne  caractérise le fait d'avoir les mains entravées par un système de nœuds. Ce sont les ancêtres des menottes d'aujourd'hui.